Руй А́гуаш (; род.  в Нампуле, Мозамбик) — португальский автогонщик, выступал в младших «формулах», включая Формулу-3000, в настоящее время выступает в гонках кузовных автомобилей, победитель чемпионата мира по автогонкам на выносливость в классе LMGTE Am.

Карьера 
 1990 — картинг.
 1993 — британская Формула Форд, 4-е место.
 1994 — британская Формула Рено, 2-е место; немецкая Формула-3, 28-е место.
 1995 — немецкая Формула-3, 8-е место.
 1996 — немецкая Формула-3, 6-е место.
 1997 — Формула-3000, 10-е место.
 1998 — Формула-3000.
 1999 — Формула Ниссан, 5-е место.
 2000 — Формула Ниссан, 3-е место.
 2001 - еврокубок Рено Клио, 6-е место.
 2002 — еврокубок Рено Клио.
 2006 — FIA GT, 2-е место в классе GT2.
 2007 — FIA GT, 18-е место в классе GT2; American Le Mans Series, 42-е место в классе GT2.

Ссылки 
 
 Motorsport People

Родившиеся в Нампуле
Автогонщики Португалии
Пилоты FIA WEC
Пилоты FIA GT
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Португалии